|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Hansol Korea Open) van 2004 vond plaats van 27 september tot en met 3 oktober 2004 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Poolse Marta Domachowska in twee sets. Het was Sjarapova's vijfde WTA-titel, de derde van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Shinobu Asagoe en Katarina Srebotnik, kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Marta Domachowska en Antonella Serra Zanetti.

Het ongeplaatste Zuid-Koreaanse duo Cho Yoon-jeong en Jeon Mi-ra won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Taiwanese koppel Chuang Chia-jung en Hsieh Su-wei in drie sets. Voor beiden was het de enige WTA-titel in hun carrière.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Seoel 2004
Seoel